El Condado de Benton es el nombre asignado a nueve condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Benton (Arkansas)
 Condado de Benton (Indiana)
 Condado de Benton (Iowa)
 Condado de Benton (Minnesota)
 Condado de Benton (Misisipi)
 Condado de Benton (Misuri)
 Condado de Benton (Oregón)
 Condado de Benton (Tennessee)
 Condado de Benton (Washington)

Además el Condado de Hernando (Florida) recibió ese nombre entre 1844 y 1850.